Никола́й Гаври́лов:
 Гаврилов, Николай Андреевич (1886—1919) — борец за установление Советской власти в Иркутске.
 Гаврилов, Николай Афанасьевич (1906—?) — председатель Ярославского облисполкома.
 Гаврилов, Николай Васильевич (род. 1949) — российский физик, член-корреспондент РАН.
 
 Гаврилов, Николай Никитович (1914—1989) — Герой Советского Союза.
 Гаврилов, Николай Фёдорович (род. 1958) — генерал-лейтенант авиации, Герой России.